Алистер Тёрнер Бейли (; 24 декабря 1932, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания — 18 ноября 2009, Мелроз, Скоттиш-Бордерс, Великобритания) — британский государственный деятель, губернатор Ангильи (1983—1987).

Биография 
В 1983—1987 годах — губернатор Ангильи.

Примечания

Источники 
 http://www.rulers.org/indexb1.html 

Персоналии:Ангилья